Watten (katoen), ongesponnen katoen
 Watten (Schotland), plaats in Schotland
 Barrett Watten, Amerikaans dichter
 Waten, plaats in de Franse Westhoek van Frans-Vlaanderen (Noorderdepartement)

Zie ook 
Watt (eenheid), een natuurkundige eenheid
Wat (doorverwijspagina)